

Patronyme 
 Amar Mellah (1938-), personnalité politique algérienne
 Fawzi Mellah (1946-), écrivain et journaliste tunisien

Au Maroc 
 L'oued Mellah, fleuve marocain se jetant dans l'Atlantique, entre Casablanca et Mohammedia
 Un mellah : quartier anciennement destiné à la communauté juive
 Bab Mellah, porte (bab) de l'enceinte de la médina de la ville de Salé, aussi appelée Bab el-Mrissa

Voir aussi 
 Passerelle Mellah-Slimane, passerelle piétonne de la ville de Constantine, en Algérie

Homonymie de patronyme